Что скажут люди:
 Что скажут люди (фильм, 1951) — романтическая комедия
 Что скажут люди (фильм, 2017),  — норвежский фильм-драма